Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hall of Fame Tennis Championships 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden bestimmt wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 11. bis zum 13. Juli 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)